Schnarrer ist der Familienname folgender Personen:

 Erhard Schnarrer (1939–2013), deutscher Arzt und Politiker (LDPD)
 Johannes Michael Schnarrer (1965–2008), deutscher Sozialethiker